Высшая лига 2004 () — 30-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу и 13-й сезон после восстановления независимости Латвии.

Турнирная таблица 

1 «Вентспилс» квалифицировался, как обладатель Кубка Латвии.

Результаты матчей

Первый и второй круг 

1 Игра третьего круга.

Третий и четвёртый круг 

2 Игра второго круга.

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+9):
 21/09/2004 «Металлург» — «Ауда» 10:1
 Самая крупная победа гостей (+8):
 08/07/2004 «Диттон» — «Вентспилс» 0:8
 Наибольшее число голов в одном матче (11):
 21/09/2004 «Металлург» — «Ауда» 10:1

Лучшие игроки 

 Лучшими главными судьями были признаны: Роман Лаюкс (Юрмала), Андрей Сипайло (Даугавпилс), Владимир Осипов (Лиепая).
 Лучшими ассистентами были признаны: Янис Пукиянс, Адольф Супе (оба — Рига), Сергей Брага (Вентспилс), Денис Грабейс (Рига), Юрий Поповиченко (Гулбене).

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 2004
 Первая лига Латвии по футболу 2004
 Вторая лига Латвии по футболу 2004

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

2004
Футбол в Латвии в 2004 году